Srđevići est un toponyme qui peut désigner :
Srđevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Srđevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
 Donji Srđevići
 Gornji Srđevići